Bělohrad bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Lázně Bělohrad (Bad Bielohrad), bis 1905 Bělohrad, Stadt im Okres Jičín
 Bělohrad (Nečín) (Kurzbach), Ortsteil von Nečín, Okres Příbram
 Bělohrad (Weisberg), Ansiedlung von Mrákov, Okres Domažlice